NGC 7022 (другие обозначения — PGC 66224, ESO 235-65, FAIR 952) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Индеец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7022
Индеец (созвездие)